Ribeaucourt (Meuse)
Ribeaucourt (Somme)

Zie ook 
Christyn de Ribeaucourt, Belgisch adelsgeslacht